Åsa Bengtsson kan åsyfta

 Åsa Bengtsson (konstnär) (född 1938), textilkonstnär
 Åsa Maria Bengtsson (född 1956), konstnär
 Åsa von Schoultz, tidigare Åsa Bengtsson (född 1973), professor